Barbara Fritchie bzw. Barbara Frietchie steht für:

 Barbara Fritchie (1766–1862), Unionistin während des Amerikanischen Bürgerkriegs, populär durch das Gedicht von John Greenleaf Whittier
 Barbara Frietchie (Gedicht), Gedicht von John Greenleaf Whittier
 Barbara Frietchie, The Frederick Girl, Theaterstück von Clyde Fitch basierend auf dem gleichnamigen Gedicht
 Barbara Fritchie: The Story of a Patriotic American Woman, Film (1908)
 Barbara Frietchie (1915), Film
 Barbara Frietchie (1924), Film